Harlow Block bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Harlow Block (Marquette, Michigan), NRHP-ID: 83000885
 Harlow Block (Portland, Oregon), NRHP-ID: 80003366